Giovanni Battista Bussi peut faire référence à trois cardinaux de la famille italienne de Bussi: 
 Giovanni Battista Bussi (1657-1726), un cardinal italien ;
 Giovanni Battista Bussi (1721-1800), un cardinal italien ;
 Giovanni Battista Bussi (1755-1844), un cardinal italien.